Óscar Molina (né en 1962) est un photographe espagnol
Óscar Molina (né en 1990) est un boxeur mexicain

Voir aussi